La 1. Bundesliga 2012-2013 si è svolta dal 15 ottobre 2012 al 5 maggio 2013: al torneo hanno partecipato 11 squadre di club tedesche e la vittoria finale è andata per la quarta volta allo Sport-Club Charlottenburg.

Regolamento
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le undici squadre si sono incontrate in un girone all'italiana con gare d'andata e ritorno per un totale di 22 giornate. Al termine della regular season, le prime dieci classificate hanno partecipato ai play-off scudetto (il Volleyball-Club Olympia '93 Berlin è stato escluso da qualsiasi partecipazione dopo la regular season), strutturati in ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali; le due squadre sconfitte agli ottavi di finale hanno preso parte ai play-off retrocessione: tuttavia a seguito della decisione di far disputare al VC Olympia Berlin, nella stagione successiva, il campionato di 2. Bundesliga, nessuna squadra è stata retrocessa.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Play-out

Risultati

Verdetti
  Campione di Germania 2012-13 e qualificata alla Champions League 2013-14.
  qualificata alla Coppa CEV 2013-14.
  e  qualificate alla Challenge Cup 2013-14.

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2012
Pallavolo nel 2013
 2012-2013